Herlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ruzena Herlinger (1893–1978), tschechoslowakisch-kanadische Konzertsängerin
 Wilhelm Herlinger (1873–1939), tschechoslowakischer Politiker